Русла́н — многозначное понятие:

 Руслан — личное мужское имя, произошедшее от Персидского А(р)слан — «лев».
 «Руслан» — фильм-боевик Джеффа Кинга со Стивеном Сигалом в главной роли (США—Канада, 2009).

 Техника 
 «Руслан» — пассажирский пароход, перевозивший беженцев из Одессы в Палестину в 1919 году.
 «Руслан» — тяжёлый дальний транспортный самолёт Ан-124, разработанный в Союзе ССР в начале 1980-х годов.
 «Руслан» — сочленённый двухзвенный гусеничный снегоболотоход ТТМ-4902, производства ЗАО «Транспорт».

См. также 
 Русан — сорт винограда, используемый для изготовления белых вин.